Шодне може да се односи на:

 Шодне (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Шодне (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шодне“